Jack Smith může být:

 Jack Smith (novinář) (1916–1996) – americký novinář
 Jack Smith (režisér) (1932–1989) – americký filmový režisér, fotograf a herec
 Jack Smith (kriketista) (* 1936) – britský kriketista
 Jack Smith (právník) (???) – americký státní zástupce